Gérando, Degérando oder de Gérando ist der Name folgender Personen:

 Auguste de Gérando (1819–1849), französisch-ungarischer Publizist
 Joseph Marie Degérando (1772–1842), ab 1811: Joseph Marie, baron de Gérando, französischer Verwaltungsbeamter und philosophischer Schriftsteller
 Stéphane de Gérando (* 1965), französischer Komponist